De Supercoppa (officieel: Supercoppa italiana) is een Italiaanse voetbaltrofee. Elk jaar speelt de landskampioen van het vorige voetbalseizoen tegen de winnaar of de verliezend finalist van de Coppa Italia, als kick-off van de Serie A die kort daarop begint. In 2014, 2016 en sinds 2018 wordt de wedstrijd in de winterperiode (december of januari) gespeeld.

De winnaar van deze wedstrijd ontvangt de Supercoppa. Deze trofee is vergelijkbaar met de Johan Cruijff Schaal en de Belgische Supercup. De trofee wordt in Italië sinds 1988 uitgereikt, de winnaar was toen AC Milan. De huidige recordhouder is Juventus met negen Supercoppa's.

Lijst van Supercoppa-winnaars